Kotel peut désigner :
 la ville de Kotel dans le centre-est de la Bulgarie ;
 la municipalité de Kotel dont le chef-lieu est la ville de Kotel (Bulgarie) ;
 la montagne Kotel située dans le nord de la République Tchèque ;
 le mont Kotel situé dans l'ouest de la République Tchèque ;
 une translittération latine abrégée du nom du Mur occidental (en hébreu : הכותל המערבי, soit « HaKotel HaMa'aravi », littéralement "Mur occidental"), situé à Jérusalem en Israël, souvent désigné par l'expression «le Kotel», seul vestige du second Temple détruit par l'empereur Titus.